Сасик (значения) - топоним и фамилия:

 Сасик — озеро в Одесской области Украины.

 Сасик, Артур Сергеевич (род. 1982) — украинский спортсмен и тренер тяжёлой атлетики.
 Сасик-би — каракалпакский бий, правитель нации.

См. также 
 Сасык
 Сасикиран